ТРЛ — многозначная аббревиатура:
 ТРЛ — тревожное расстройство личности
 ТРЛ — тропосферная радиорелейная линия
 ТРЛ — трассовый радиолокатор
 трл (трлн) — триллион

См. также 
  — аббревиатура латиницей